Rahmat Erwin Abdullah (Makassar, 13 de outubro de 2000) é um halterofilista indonésio, medalhista olímpico.

Carreira 

Abdullah conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, após levantar 342 kg na categoria masculina para pessoas com até 73 kg. Ele ganhou a medalha de ouro no evento masculino no Campeonato Mundial de Halterofilismo de 2021.

Halterofilistas olímpicos da Indonésia
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020